Чемпионат Румынии по футболу 1989/1990 — 73-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1989/1990
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1989 году
Спорт в Румынии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990